Underdog:
 Underdog — дебютный альбом белорусской панк-рок-группы Brutto.
 Underdog — песня Алиши Киз.
  — песня (2009) группы Kasabian.
 The Underdog EP — мини-альбом (2002) группы Yellowcard.
 The Underdog Project — немецкая музыкальная группа.

См. также 
 
 Суперпёс ()